Ogre, mitikus lény a skandináv mitológiában.
Ogre, település Lettországban
Ogre, a lettországi Daugava egyik mellékfolyója